Дже́йни Сил (; 18 мая 1973, Австралия) — американская журналистка и телеведущая.

Биография 
Джейни Сил родилась 18 мая 1973 года в Австралии.

Карьера 
Джейни Сил является одной из самых известных и популярных медийных личностей Австралии.

В настоящее время Джейни является регулярной ведущей «MORNINGS» на «Channel 9», представляющую сегменты на воспитание и пропаганду здорового образа жизни для семьи и представления рекламы.

Джейни также является лицом «Nine Entertainment Co.'s CUDO» и ведёт «Lotto» и также со-ведущей новогоднего шоу в течение последних 3 лет. Она также является ведущей прогноза погода «Sky News Weather on Foxtel».

Джейни в настоящее время изучает питание и работает над созданием шоу для содействия веселья и здорового образа жизни для детей.

Личная жизнь 
Джейни замужем за журналистом  (род.1966). У супругов есть два сына — Хэйден Уильям Филлипс (род.02.08.2007) и Реми Рэймонд Филлипс (род.03.05.2011).

Примечания

Ссылки